Джеймс Куи́нн (; 8 июля 1878, Крой, Ланаркшир — 21 ноября 1945, там же), более известный как Джи́мми Куи́нн () — шотландский футболист, игравший на позиции нападающего. Известен по выступлениям за «Селтик», а также национальную сборную Шотландии.

Карьера 
В юности Джимми Куинн играл за молодёжный клуб «Смитсон Альбион». Там его и заметил тогдашний тренер «Селтика» Вилли Мейли. В 1900 году Джеймс перешёл в основной состав  «кельтов». Два года понадобилось ему, чтобы отработать свой неповторимый стиль игры и занять позицию центрфорварда, которая и принесла ему успех в дальнейшем. Как и многие другие игроки во времена непрофессионального футбола в Шотландии, Джимми Куинн должен был иметь другой основной заработок кроме любительских футбольных игр, поэтому работал шахтёром на угольной шахте.

За свою карьеру в целом Джимми забил 216 мячей в 331 матче во всех официальных турнирах — 187 за 273 игры в шотландской лиге и 29 в 58 играх Кубка Шотландии. За сборную Шотландии Куинн провёл 11 матчей, в которых забил 7 голов, за сборную шотландской лиги сыграл 8 матчей и забил 7 голов.

Звёздным временем для Джимми Куинна стал финал Кубка Шотландии сезона 1903/04, когда он оформил хет-трик, отыгравшись в Old Firm дерби, после счёта 0:2. Этот хет-трик стал вторым в финалах шотландского Кубка. Однако в следующий раз этот подвиг удалось повторить лишь 68 лет спустя Джону Динсу в финале сезона 1971/72 против клуба «Хибернианс» (6:1).

Джимми стал вторым игроком «Селтика» (после Сэнди Макмаона), который забил более 200 голов за клуб. Только пятерым игрокам «Селтика» удалось повторить это достижение после него — Пэтси Галлахеру, Джимми Макгрори, Стиви Чалмерсу, Бобби Ленноксу и Хенрику Ларссону.

Умер 21 ноября 1945 года на 68-м году жизни в городке Крой.

Титулы и достижения 
 Первый дивизион Шотландии 
 Чемпион (11): 1904/05, 1905/06, 1906/07, 1907/08, 1908/09, 1909/10, 1913/14, 1914/15, 1915/16, 1916/17, 1918/19
 Кубок Шотландии 
 Обладатель (6): 1903/04, 1906/07, 1907/08, 1910/11, 1911/12, 1913/14
 Кубок Глазго
 Обладатель (7): 1905, 1906, 1907, 1908, 1910, 1916, 1917

Статистика выступлений 

Источник:

Примечания

Литература 
 Factfile — Celtic ed Chris Mason, pub Parragon 1998
 David Potter, The Mighty Quinn: Jimmy Quinn, Celtic's First Goal Scoring Hero (Tempus, 2005)

Ссылки 
 Джимми Куинн на scottishfa.co.uk 
 Профиль на national-football-teams.com 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Селтик»